Cupa Letoniei (în ) este principala competiție fotbalistică eliminatorie de cupă din Letonia, organizată și gestionată de Federația Letonă de Fotbal.

Finalele
Rezultatele finalelor:

Note

Legături externe
Official website
Cup at uefa.com
Cup at soccerway.com
 League321.com - National cup results. 

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Letonia